Санта Рехина има више значења:

 Санта Рехина (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Рехина (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рехина (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рехина (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Рехина (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику